Финальный раунд XXIX чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 26 сентября по 4 октября 2015 года в Нидерландах (Роттердаме, Эйндховене и Апелдорне) и бельгийском Антверпене.

В турнире участвовали 16 сборных: 2 команды-хозяйки ( и ), 5 команд, получивших путёвки по итогам предыдущего чемпионата Европы (, , ,  и ), 6 победителей второго раунда отборочного турнира (, , , ,  и ), а также ,  и , ставшие победителями третьего раунда квалификации.

Сборная России под руководством главного тренера Юрия Маричева защитила чемпионское звание, завоёванное два года назад. Ирина Заряжко, Екатерина Косьяненко, Анна Малова, Наталья Малых, Наталия Обмочаева, Александра Пасынкова и второй раз подряд признанная самым ценным игроком Татьяна Кошелева стали двукратными чемпионками Европы.

Второе место заняла сборная Нидерландов под руководством итальянского тренера Джованни Гуидетти, на предыдущем чемпионате добившегося аналогичного результата со сборной Германии. Бронзовые награды завоевала команда Сербии.

Квалификация 

В отборочном турнире участвовали 28 команд. 6 путёвок в финальную стадию чемпионата были разыграны во втором (основном) раунде квалификации.

Сборные, занявшие вторые места в группах, продолжили борьбу за выход в финальную стадию чемпионата в третьем раунде. Матчи завершились со следующими результатами: Украина — Белоруссия — 0:3, 3:2, Франция — Словения — 1:3, 1:3, Азербайджан — Словакия — 3:0, 0:3 (золотой сет — 15:6).

Жеребьёвка финального раунда состоялась 12 ноября 2014 года в Антверпене.

Финальный раунд

Арены

Предварительный этап 
Победители групп предварительного этапа напрямую вышли в четвертьфинал, где к ним присоединились победители матчей первого раунда плей-офф между командами, занявшие 2-е и 3-е места в группах.

Группа A (Апелдорн)

Группа B (Антверпен)

Группа C (Роттердам)

Группа D (Эйндховен)

Плей-офф

Первый раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Татьяна Кошелева. Призом Fair Play Award награждён президент Волейбольного союза Нидерландов Ханс Ниукерке.

Итоговое положение 

Пять сильнейших команд отобрались в финальный раунд чемпионата Европы 2017 года, который пройдёт в Азербайджане и Грузии.

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2015

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Сайт организаторов

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2015